Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais a subi plusieurs sièges et batailles :

Siège de Saint-Omer (1071) 
Bataille de Saint-Omer (1340) 
Siège de Saint-Omer (1477) 
Siège de Saint-Omer (1489)
Siège de Saint-Omer (1638)  
Siège de Saint-Omer (1677) 
Siège de Saint-Omer (1711)